Freundlich puede referirse a personas:
 Otto Freundlich (1870-1943), pintor y escultor alemán.
 Erwin Finlay-Freundlich (1885-1964), matemático y físico alemán.

Pero también a la Isoterma de Freundlich o ecuación de Freundlich.